Коми́н-Варнето́н (, , ) — город и франкоязычная община в бельгийской провинции Эно.

Географически является эксклавом валлонской провинции Эно, зажатым между Фламандским регионом и Францией. Расположен вдоль северного берега реки Лис.

Площадь — 61,09 км², население — 17 651 чел. (2008 год, оценка).

Официальный язык — французский, но сохраняются языковые льготы для фламандцев, которые постепенно ассимилируются.

В 1960-х годах из-за эксклава между франкоязычной и фламандской общинами разгорелся конфликт. Фландрия, утратившая права на Комин по мере фиксации с запада на восток языковой границы, стала требовать в качестве компенсации эксклав Вурен на востоке страны, который ей был передан в 1967 году, несмотря на то, что там по данным переписи 1947 году доля франкофонов уже достигла 57 %.

К северу от Комина расположен крошечный муниципалитет Месен, который был передан Фландрии, однако в нём сохранились льготы для франкофонов.

Примечания 

Коммуны провинции Эно
Эксклавы Бельгии
Анклавы
Города Бельгии
Международные КПП
Населённые пункты, разделённые государственной границей